Marketplace, que l'on peut traduire par « marché » ou « place de marché » en anglais, peut faire référence à :
 Un marketplace, en commerce électronique : plateforme permettant de mettre en relation des clients auprès de nombreux fournisseurs, qui peuvent être des particuliers. Une place de marché fonctionne comme une plateforme en ligne qui met en relation des vendeurs, des détaillants et des acheteurs tiers. Pour son bon fonctionnement, des partenaires entrent également en jeu pour assurer des services de livraison ou de paiement par exemple. 
Pour être rémunérée, la place de marché prend un pourcentage sur la vente de ces produits.

Une marketplace dispose généralement de deux formats de plateforme de vente : la revente et l'agence. Le premier format propose un système de revente. Le détaillant achète ces produits à un prix de gros, puis la plateforme propose les produits en ligne pour les revendre aux consommateurs. Les détaillants vendent leurs produits directement sur la plate-forme, mais une partie des revenus va à la plate-forme tierce. Le second fonctionne comme les services proposés par l'entreprise Mirakl, c'est-à-dire une entreprise qui implante la marketplace et prend des parts sur les ventes.
Cet outil e-Commerce se voit exploser durant le XXe siècle avec l'émergence de géants en ligne tels que Amazon ou encore Alibaba. ;
 Marketplace, émission radiophonique américaine ayant pour thématique l'économie et le monde des entreprises, diffusée sur les stations du réseau public APM depuis 1989 ;
 Marketplace, émission de télévision canadienne sur le droit des consommateurs diffusée depuis 1972 sur CBC Television, télévision anglophone de la Société Radio-Canada ;
 Marketplace, série de romans érotiques de l'écrivain  ;
 , chaîne de supermarchés aux Bermudes ;
 Windows Marketplace, ancien nom du Windows Phone Store.

Exemples de commerces dit "Marketplace"

Marketplaces généralistes 

 Amazon
 Rakuten
 Cdiscount
 Rueducommerce
 Fnac
 Pixmania
 eBay
 Darty
 LeBonCoin
 MisterGoodDeal
 Auchan

Marketplaces Mode & Beauté 
 Zalando
 Spartoo
 LaRedoute
 Asos

Marketplaces Produits électroniques, Gaming & électroménager 
 Boulanger
 BackMarket
 LDLC

Marketplaces Maison & Décoration 
 Jardineries Truffaut
 Conforama
 Maison du Monde
 Ikéa

Marketplaces Sport 
 GoSport
 Décathlon

Marketplaces Livraison Repas 
 UberEats
 Deliveroo
 JustEat
 Foodora

Voir aussi